Als Rißbachtal werden folgende Täler bezeichnet:

 Rißtal (Karwendel), Tal des Rißbaches in Tirol und Oberbayern, der in Vorderriß in die Isar mündet
Tal des Rißbaches im Hohenlohekreis, Baden-Württemberg, rechter Zufluss der Jagst im Ortsteil Ailringen der Gemeinde Mulfingen